Ford Maverick steht für folgende Modelle der Marke Ford:

 Ford Maverick (1969) (1969 bis 1979)
 Ford Maverick, in Australien verkaufte Version des Nissan Patrol (1988 bis 1998), siehe Nissan Patrol #Patrol GR (Y60, 1988–1998)
 Ford Maverick, in Europa verkaufte Version des Nissan Terrano II (1993 bis 1998)
 Ford Maverick (Europa), in Europa verkaufte Version des Ford Escape (2000 bis 2007)
 Ford Maverick (2021), in Nordamerika verkaufter Pick-up